Села:
 Міжлісся — Вінницька область, Барський район
 Міжлісся — Волинська область, Володимирський район
 Міжлісся — Берестейська область, Березівський район (Білорусь), Білорусь